La pratica Ipcress (The Ipcress File) – romanzo di Len Deighton del 1962
 Ipcress (The Ipcress File) – film del 1965 diretto da Sidney J. Furie
 The Ipcress File – miniserie TV del 2022 diretta da James Watkins